Рифей (от латинското име на Уралските планини) е геохронологичен период от преди 1650 до 650 млн. години. Непосредствено предшества венда (едиакария). Терминът е остарял след преразглеждането на геохронологичната скала — частично се отнася към мезопротерозоя, частично към неопротерозоя.

Протерозой
Геохронологична скала